Goose Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Goose Creek (Kentucky)
Goose Creek (South Carolina)
Goose Creek (Texas), de naam van de stad die nu Baytown heet